David Abrahams ist der Name folgender Personen:

* David Abrahams (Mathematiker) (Ian David Abrahams; * 1958), britischer Mathematiker 
 David Abrahams (Leichtathlet) (* 1959), britischer Hochspringer 
 David Abrahams (Softwareentwickler), Softwareentwickler und Autor 
 David Martin Abrahams (* 1944), britischer Geschäftsmann